Minc est un patronyme notamment porté par :
 Alain Minc (né en 1949), économiste et conseiller politique
 Carlos Minc (né en 1951), géographe brésilien
 Hilary Minc (1905-1974), politicien polonais
 Rachel Minc, éducatrice et écrivaine juive française